Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1969 проходили з 26 травня по 8 червня 1969 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Треті сіяні Франсуаза Дюрр і Енн Джонс виграли титул, у фіналі перемігши першу сіяну пару Маргарет Корт і Ненсі Річі з рахунком 6–0, 4–6, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Жінки, парний розряд
1969 у жіночому тенісі